Bob Bryan e Samantha Stosur erano i detentori del titolo, ma hanno perso nei quarti di finale contro Mark Knowles e Anna-Lena Grönefeld che hanno vinto in finale 7-5 6-3 contro Leander Paes e Cara Black.

Teste di serie 

  Leander Paes /  Cara Black (finale)
  Bob Bryan /  Samantha Stosur (quarti di finale)
  Marcin Matkowski /  Lisa Raymond (terzo turno)
  Kevin Ullyett /  Hsieh Su-wei (quarti di finale)
  Daniel Nestor /  Elena Vesnina (terzo turno)
  Mike Bryan /  Bethanie Mattek-Sands (terzo turno)
  Robert Lindstedt /  Rennae Stubbs (terzo turno)
  Maks Mirny /  Nadia Petrova (terzo turno)

 Mark Knowles /  Anna-Lena Grönefeld (campioni) 
 Nenad Zimonjić/  Zi Yan (secondo turno) 
 André Sá /  Ai Sugiyama (quarti di finale) 
 Stephen Huss /  Virginia Ruano Pascual (semifinali) 
 Mahesh Bhupathi /  Sania Mirza (terzo turno) 
 Marcelo Melo /  Peng Shuai (secondo turno) 
 Lukáš Dlouhý /  Iveta Benešová (quarti di finale) 
 Christopher Kas /  Chia-Jung Chuang (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 2009
ATP World Tour 2009